Moira Dearden~Queen è un personaggio immaginario della serie televisiva statunitense Arrow, ispirato ai fumetti di Green Arrow - Freccia Verde della DC Comics. È interpretata dall'attrice Susanna Thompson.

Biografia 
Moira Queen è la madre di Oliver e Thea Queen. Inizialmente sembra una donna che ama la sua famiglia, composta dal secondo marito Walter Steele e dai figli Oliver e Thea avuti dal primo marito. Solo successivamente si scopre essere una donna senza scrupoli disposta a tutto per ottenere il potere, anche se nel finale della prima stagione il suo personaggio si riscatterà salvando il quartiere "The Glades".

Prima stagione 
Quando Oliver torna a Starling City dall'Isola dove per cinque anni era rimasto prigioniero, Moira accoglie subito il figlio contenta di rivederlo vivo mentre lo credeva morto da anni. Dopo questi eventi quando il Detective Lance troverà le prove confermando che Oliver è l'Incappucciato, Moira e Walter si opporranno facendo tutto il possibile per scagionarlo. Intanto Malcom Merlyn, con cui Moira in passato ebbe una relazione segreta alle spalle del primo marito Robert, noterà che tutti gli eliminati da l'Incappucciato facevano parte della "lista", così tenta di uccidere Oliver durante una festa alla villa dei Queen, ma il detective Lance, nonostante odi Oliver e la sua famiglia per la loro ricchezza, ferma il killer inviato da Malcom e grazie alle prove fornite da Laurel e Diggle è costretto a scagionare Oliver. Moira, scoperte le intenzioni di Malcom, lo minaccia di svelare quello che lui, lei e altri potenti di Starling City stanno organizzando. Walter inizierà a sospettare che la moglie faccia parte di affari loschi. Il suo sospetto diventerà concreto quando scoprirà che Moira ha depositato la nave affondata del primo marito Robert in un magazzino. A quel punto Walter indagherà con disapprovazione di Moira che non gli vuole permettere di navigare in acque altrui cioè non mettersi a cercare la verità. Durante l'omicidio di uno dei complici della Triade da parte di Helena Bertinelli, Moira verrà ferita e per questo Walter tornerà a casa. Moira guarirà, ma Walter non smettendo di cercare la verità verrà rapito da Malcom Merlyn che farà prigioniero in un vecchio magazzino abbandonato e ben sorvegliato dai suoi uomini. Moira scoperto tutto ciò permette a Malcom di tenere prigioniero Walter ma gli ordina di non fargli del male. Il consiglio d'amministrazione della Queen Consolidated credendo che Walter sia scomparso propone a Moira di diventare Amministratore Delegato, cioè la carica massima alla Queen, ma questa rifiuta. Solo successivamente viene convinta dalla figlia Thea ad accettare, e così diventa Presidente alla Queen Consolidated. Moira stanca di fare parte del complotto di Malcom decide di sbarazzarsi di lui grazie ad un altro membro del complotto: Frank Chang. Con questo Moira ingaggia la Triade, la mafia cinese che dovrà uccidere Malcom alla premiazione per il filantropo dell'anno. Ma i piani di Moira falliscono poiché difatti Oliver e Tommy salvano Malcom che chiede a Moira di scoprire chi ha ordinato il suo assassinio. Moira, falsificando dei documenti, convince Malcom che è Frank a volerlo morto, così Malcom segue segretamente l'incontro fra Moira e Frank e uccide quest'ultimo per averlo tradito. Malcom non sapendo che dietro a tutto c'era Moira si fida ancora di lei. Oliver per sapere qualcosa di più sul complotto di Malcom entra nell'ufficio di Moira nei panni de l'Incappucciato, ma Moira gli spara. Walter viene liberato e chiede il divorzio a Moira. Successivamente Oliver rivela che lui è l'Incappucciato alla madre. Il piano di Malcom sta per compiersi: distruggere The Glades. Moira a quel punto per impedire la morte degli abitanti di quella città organizza una conferenza stampa e rivela il piano di Malcom in diretta TV. Dopo questo Moira viene arrestata.

Seconda stagione 
Dopo l'arresto di Moira, la Queen Consolidated è senza un Amministratore Delegato. Oliver viene convinto dalla sorella Thea e dagli amici Diggle e Felicity a prendere il posto della madre all'interno dell'azienda di famiglia, ma un'azienda rivale alla Queen vuole impadronirsi delle quote aziendali della Queen Consolidated. Moira dopo aver ricevuto una visita di Thea e aver fatto la pace con lei, cede le sue quote a Oliver e però lo avverte che un restante 5% rimane senza un proprietario. Moira quindi suggerisce a Oliver di chiedere un prestito a Walter che è diventato Direttore Finanziario della Banca della città. Arriva finalmente il giorno del processo preliminare di Moira Queen, dove il giudice pensa di condannarla a morte. Moira è preoccupata ma anche timorosa che il processo vada avanti. Infatti la donna nasconde ancora un ultimo segreto. Arriva finalmente il tanto atteso giorno del processo contro Moira Queen. Nonostante le gravi accuse, Moira viene scagionata e assolta dal giudice. Moira ormai libera esce dal carcere, decide di avviarsi a casa, ma ad un certo punto il suo autista, si ferma in una strada, dove viene ucciso con una freccia scoccata da Malcom Merlyn. Moira impotente si trova di fronte a un uomo che lei credeva morto e che le rivela di aver corrotto la giuria per ridarle la libertà e soprattutto che ha scoperto l'ultimo segreto che lei nascondeva: Thea non è figlia di Robert ma di Malcom. Questi torna successivamente a minacciarla dopo una festa in onore della sua scarcerazione organizzata da Oliver. Moira però questa volta sa come difendersi, infatti rivela al capo della Lega degli Assassini, di cui fa parte anche Malcom, che questi è vivo. Malcom è costretto a fuggire ma giura a Moira vendetta. Successivamente Felicity scopre che Thea è figlia di Malcom e non di Robert e lo dice ad Oliver nonostante Moira l'abbia minacciata di non farlo. Oliver interrompe così i rapporti con la madre, nonostante continui ad appoggiarla nella sua candidatura al posto di sindaco di cui Moira vuole impadronirsi. Anche i rapporti con la figlia Thea si incrinano, poiché pure la ragazza scopre che Malcom è il suo vero padre, informazione fornitale da Slade Wilson. Nel corso delle ultime puntate sta per ritirare la sua candidatura a sindaco per concentrarsi a ricucire i rapporti con i figli, ma cambia idea all'ultimo momento poiché, incoraggiata da Oliver, ritiene in cuor suo che far del bene a Starling City possa farla apparire una donna giusta non solo ai cittadini ma anche agli occhi dei figli stessi. Successivamente, mentre è in macchina con Oliver e Thea, sta per rivelare l'ennesimo segreto riguardante Malcolm. L'auto però viene improvvisamente investita, e tutti e tre si ritrovano rapiti e legati da Slade Wilson. Per salvare i propri figli, muore davanti ai loro occhi uccisa con una spada da Slade, che onora così una vecchia promessa di vendetta nei confronti di Oliver.

Personaggi di Arrow
Imprenditori immaginari